

Patronymes 

Dallaire est un nom de famille étymologiquement lié à Allaire et notamment porté par (en ordre alphabétique) :

 André Dallaire, qui a tenté d'assassiner le Premier ministre canadien Jean Chrétien
 Jean Dallaire, un peintre québécois
 Michel Dallaire, un designer industriel québécois
 Michel Dallaire, un clown québécois
 Roméo Dallaire, un lieutenant général et écrivain canadien (Québécois)
 Thérèse Dallaire-Laplante, une travailleuse sociale québécoise
 Yvon Dallaire, un psychologue, sexologue, auteur et conférencier québécois